IEEE 802.11g-2003 lub 802.11g – poprawka do specyfikacji IEEE 802.11, która zwiększa przepustowość do 54 Mbitów/s, używając tego samego pasma – 2,4 Ghz.

Sieci bezprzewodowe
IEEE 802

ja:IEEE 802.11#IEEE 802.11g